IF Stjärnan kan syfta på:

 IF Stjärnan – en idrottsförening i Påskallavik, Oskarshamns kommun
 IF Stjärnan – före 1944 namn på den svenska fotbollsföreningen Lunds FF

Se även
 IK Stjärnan – före 1906 namn på den svenska idrottsklubben Sandvikens AIK